A Family Mixup é um filme de comédia dos Estados Unidos de 1912. O filme foi dirigido, produzido e estrelado por Mack Sennett.

Elenco 
 Fred Mace ... Brown
 Mack Sennett ... Smith
 Mabel Normand

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1912
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco